Прачечная:
 Прачечная — предприятие бытового обслуживания, производящее стирку и последующую обработку белья.

См. также 
 Прачечный мост
 Прачечный переулок (Санкт-Петербург)